2 miejscowości w Polsce:
 Kobierzyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Kobierzyn – osada wsi Rościszewo w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

oraz:
 Kobierzyn – dzielnica Krakowa